O'Connor est un patronyme d'origine irlandaise.

Patronyme 

 
 Arthur O'Connor (1763-1852), homme politique et général irlandais ;
 , page d'homonymie
 Barry O'Connor (1954-), joueur de squash anglais ;
 Bryan Daniel O'Connor, astronaute américain ;
 Caitlin O'Connor (1990-), actrice et productrice américaine ;
 Carroll O'Connor, acteur, scénariste, producteur, compositeur et réalisateur américain ;
 Cian O'Connor (1979-), cavalier irlandais ;
 Cormac Murphy-O'Connor (1932-2017), cardinal britannique ;
 David O'Connor (1938-), égyptologue australien ;
 David O'Connor (1962-), cavalier américain ;
 Deirdre O'Connor (1951-1999), architecte irlandaise ;
 Donald O'Connor (1925 - 2003), comédien, danseur, réalisateur, producteur américain ;
 Edwin O'Connor (1918-1968), journaliste, animateur de radio et écrivain américain ;
 Feargus O'Connor (1794 – ), leader irlandais du mouvement chartiste ;
 Fernand Marie O'Connor (1847-1905), général de division français ;
 Flannery O'Connor (1925 - 1964), écrivain américain ;
 Francis William O'Connor (1884-1937), médecin et protozoologiste américain ;
  (1903-1966, Michael Francis O’Donovan), écrivain irlandais ;
 Frank O'Connor (1881-1959), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Garry O'Connor (1983), footballeur écossais ;
 Gavin O'Connor (1964),  réalisateur, producteur de cinéma et acteur américain ;
  (1972-), acteur irlandais ;
 Gordon O'Connor (1939), homme politique et ancien brigadier général canadien ;
 Hubert Patrick O'Connor (1928 - 2007), évêque canadien de l'Église catholique ;
  (1962 - 1995), acteur ;
 Hugh O'Conor ( 1975 - ), cinéaste irlandais
 
 Jonny O'Connor (1980), joueur de rugby à XV irlandais ;
 John Joseph O'Connor (1910 - 2000), ancien cardinal de New York ;
 Joseph O'Connor (1963), écrivain irlandais et frère de Sinéad O'Connor ;
 Karen O'Connor (1958-), cavalière américaine ;
 Kathleen O'Connor (1894-1957), actrice américaine ;
 Kendall O'Connor (1908 - 1998) animateur américain d'origine australienne ;
 
 Lee O'Connor (2000), footballeur professionnel irlandais ;
 Loyola O'Connor (1868-1931), actrice américaine ;
 Máirtín O'Connor, accordéoniste irlandais ;
 Mark O'Connor (1961-), violoniste et compositeur américain ;
 Marvin O'Connor (né en 1991), joueur de rugby français ;
 Matt O'Connor (né en 1971), un joueur et entraîneur australien de rugby à XV ;
 
 
 
 Richard O'Connor (1851 – 1912), homme politique australien ;
 Richard O'Connor (1889 - 1981), général de l'armée britannique ;
 Robert Emmett O'Connor (1885-1962), acteur américain ;
 Sandra Day O'Connor (1930), juge à la Cour suprême des États-Unis ;
 Saoi O'Connor (2003-), militant climatique irlandais non binaire ;
 Sheila O'Connor (1966), actrice française ;
 Sinéad O'Connor (1966), chanteuse et compositrice irlandaise ;
 Sue O'Connor, archéologue australienne ;
 T. P. O'Connor (1848-1929), homme politique britannique ;
 
 Tim O'Connor (1927), acteur américain ;
 Una O'Connor (1880-1959), actrice américaine ;
 William Frederick Travers O'Connor, un militaire, interprète, attaché commercial et écrivain britannique .

Toponyme

Australie 
 , quartier de Canberra ;
 , quartier de Perth ;
 Circonscription de O'Connor, subdivision électorale fédérale australienne en Australie-Occidentale .

Bolivie 
 Province de Burnet O'Connor, département de Tarija.

Canada 
 , canton.

États-Unis 
 , communauté non-incorporée ;
 Port O'Connor,  communauté non-incorporée.

Noms dérivés 
 O'Connor Airlines est une compagnie aérienne régionale australienne ;
 O'Connor Park est un stade de sports gaélique du comté d'Offaly en Irlande.

Voir également 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais